Фабри́чная — значения:

 Фабричная — слобода в Сапожковский районе Рязанской области.
 Фабричная — платформа Рязанского направления Московской железной дороги в городе Раменское Московской области.

См. также 
 Фабричная (балка)
 Фабричная улица
 Фабричное
 Фабричный